Wüger ist der Familienname folgender Personen:

Gabriel Wüger (geboren als Jacob Wüger; 1829–1892), Schweizer Benediktinermönch und Maler der Beuroner Kunstschule
Josef Wüger (1907–1970), österreichischer Politiker und Polizist
Michael Wüger, (* 1970), Generalvikar, Bistum Eisenstadt